Guitar Ray & The Gamblers è una blues band che nasce nel 2002. Dal 2006 i componenti sono: "Guitar" Ray Scona alla voce e chitarra, Gab D al basso, Henry Carpaneto al piano e Marco Fuliano alla batteria. 
Dalla fondazione ad oggi la band ha collaborato con artisti blues tra i quali Jerry Portnoy, Big Pete Pearson, Keith Dunn, Otis Grand, Paul Reddick, Lea Gilmore, e svariate partecipazioni a festival del panorama blues.

Storia del gruppo 
L'anima della band è Ray Scona, chitarrista e cantante, nato e cresciuto nel 1963 a Chiavari ha iniziato a suonare all'età di tredici anni, e la sua prima Fender Stratocaster lo accompagna da allora.

Tra il 2002 e il 2004 la band si esibisce in tour con Sonny Rhodes, Keith Dunn, Bill Thomas, Paul Orta, Jumping Johnny Sansone. Tra il 2004 ed il 2007 il chitarrista Otis Grand ha prodotto i primi due album della band: New Sensation e Poorman Blues. Nel 2005 la band incontra Jerry Portnoy, armonicista di Muddy Waters e di Eric Clapton, e con lui inizia una collaborazione che vede la luce in due tour. Nel 2007 la band suona in alcuni brani dell'album Hipster Blues di Otis Grand e partecipa ai suoi tour in Norvegia e Polonia. Nel dicembre 2009 è la volta del primo tour europeo a nome Guitar Ray & The Gamblers svoltosi in Germania, Belgio, Francia e Danimarca.

Nel 2010 la band assieme a Paul Reddick, armonicista e cantautore canadese, vincitore nel 2008 del prestigioso Maple Blues Award e Roxanne Potvin, cantautrice canadese, il gruppo è stato in tour nella primavera 2010 in Francia, Belgio, Danimarca, Germania, Austria e Italia. Nel giugno 2010, ad un festival in Francia, il gruppo incontra Lea Gilmore, giornalista e cantante blues, gospel e jazz di Baltimora, che colpita favorevolmente dalla performance del gruppo li invita a partecipare al suo tour in Europa nello stesso anno. Sempre nel 2010 il gruppo incontra Big Pete Pearson con cui ha iniziato una collaborazione che vedrà la band partecipare a 3 tour europei con Big Pete, due nel 2011 e uno nel 2012, e realizzare Choose, un album di blues tradizionale pubblicato nel 2012. Nell'estate 2012 la band ha partecipato al tour estivo di Fabio Treves.

Nel 2013 sono tornati in studio per la realizzazione di una nuova produzione discografica con Paul Reddick in veste di produttore artistico. Nello stesso anno, in primavera, hanno preso parte anche alla nuova tournée di Big Pete Pearson.

Formazione attuale
 Guitar Ray Scona - chitarra, voce
 GabD - basso
 Henry Carpaneto - piano
 Marco Fuliano - batteria.

Discografia
 2005 - New Sensation
 2007 - Poorman Blues
 2009 - As the Years Go Passing by DVD
 2012 - Choose (con Big Pete Pearson)
 2013 - Photograph

Note

Collegamenti esterni
 Il sito ufficiale di Guitar Ray and The Gamblers